ETR peut désigner :
 Elettro Treno Rapido, une rame automotrice construite par Alstom et Bombardier ;
 Echigo Tokimeki Railway, une compagnie de transport de passagers japonaise.